Klintum ist der Name zweier Orte im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein):

 Klintum (Föhr), Ortsteil der Gemeinde Oldsum, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein 
 Klintum (Leck), Ortsteil der Gemeinde Leck, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein